Okręty US Navy o nazwie USS "John Rodgers", pochodzącej od trzech oficerów US Navy (ojca (1772-1838), syna (1812-1882) i prawnuka (1881-1926)):
 Pierwszy "John Rodgers" był tendrem latarni i wchodził w skład United States Lighthouse Service prowadzonej przez Marynarkę w latach 1917-1919.
 Drugi "John Rodgers" (DD-574) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1946.
 Trzeci "John Rodgers" (DD-983) był niszczycielem typu Spruance, który był w służbie w latach 1979-1998.

Trzy inne okręty nosiły nazwę USS "Rodgers".
John Rodgers